Белль () — многозначный термин.

Топоним 
 Белль — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Белль — Гросгемайнде в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Фамилия 
 Белль, Григорий Григорьевич (17?? — 1826) — контр-адмирал русского флота, герой взятия Неаполя.
 Белль, Давид (род. 1973) — французский актёр.
 Белль, Йоханнес (1868—1949) — немецкий юрист и политик, член партии Центра, государственный деятель.
 Белль, Камилла (род. 1986) — американская актриса.
 Белль, Раймон (1939—1999) — французский военнослужащий и пожарный, считается одним из родоначальников паркура.
 Белль Старр (1848—1889) — американская преступница.
 Белль, Тиа-Адана (род. 1996) — барбадосская легкоатлетка.
 Белль, Филипп фон (ум. 1560) — последний ландмаршал Ливонского ордена.
 Белль, Штефан (род. 1991) — немецкий футболист, защитник.

Вымышленные персонажи 
 Белль — главный протагонист диснеевского мультфильма «Красавица и Чудовище» (1991).

Кинематограф 
 «Белль» — британский художественный фильм 2013 года.

Музыка 
 «Белль» — песня из мюзикла 1998 года «Нотр-Дам де Пари».
 «Belle» — песня, написанная для диснеевского мультфильма «Красавица и Чудовище» (1991).

См. также 
 Бёлль, Генрих
 
 
 
 
 «Красавица и дракон»